Celso ima više značenja:
 Celso, Massa-Carrara
 Celso, Parma
 Celso, Salerno